Тура́ти () — итальянская фамилия и производные от неё:
 Турати, Филиппо (1857—1932) — итальянский журналист и политик, один из основателей Социалистической партии.
 Турати — станция Миланского метрополитена.